Manuel Folch i Torres (1877 - 1928), poeta i polític català.
 Lluís Folch i Torres (1879-1946), crític d'art i pedagog.
 Josep Maria Folch i Torres (1880-1950), novel·lista, narrador i autor teatral.
 Ignasi M. Folch i Torres (1883-1927), escriptor i periodista.
 Joaquim Folch i Torres (1886-1963), escriptor, pintor, museòleg, historiador i crític d'art.